Black Earth ist
 eine Gemeinde in Wisconsin, siehe Black Earth (Gemeinde)
 eine Town in Wisconsin, siehe Black Earth (Town)
 ein Album der Band Arch Enemy, siehe Black Earth (Album)
 ein Lied auf dem Album  Stigmata der Band Arch Enemy